The Producers puede referirse a:

 The Producers, película de 1967 dirigida por Mel Brooks.
 The Producers, musical teatral de 2001, basado en la película anterior.
 The Producers, película de 2005, basada en el musical teatral y dirigida por Susan Stroman.